K&P Finance est une marque de K&P Finance Group, société française de gestion de patrimoine, dirigée par Philippe Malatier et Carine Malatier.

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Entreprise ayant son siège à Paris
Association ou organisme du secteur financier